Парламентарните избори в Норвегия през 2017 г. се провеждат на 11 септември 2017 г., на тях се избират народни представители в 169-местния Стортингет. Управляващата коалиция на премиера Ерна Солберг между консервативните партии Десница и Партия на прогреса получават мнозинство за съставяне на правителство.

Резултати

Източници 

2017
Норвегия
2017 година в Норвегия